Matic Podlipnik (né le  à Jesenice en Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Son cousin Gregor Koblar est également joueur professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Jesenice, il poursuit son apprentissage chez les équipes de jeunes du EC Red Bull Salzbourg en Autriche. En 2012, il passe professionnel avec le HC Dukla Jihlava dans la 1.liga. De 2014 à 2015, il évolue dans l'EBEL avec le HK Olimpija Ljubljana puis le HC Bolzano. En 2016, il porte les couleurs de Lyon dans la Ligue Magnus. Il découvre l'Extraliga tchèque avec le HC Karlovy Vary en 2018-2019. Lors de la saison 2019-2020, il joue dans l'Extraliga slovaque avec le HC Slovan Bratislava puis la DEL2 avec l'EV Landshut.

Carrière internationale
Il représente la Slovénie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 et de 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2010-2011 || EC Red Bull Salzbourg II || Nationalliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || Red Bull Hockey Academy U20 || RBHRC U20 || 37|| 12|| 17|| 29|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 44|| 2|| 9|| 11|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || HC Pelhrimov || 2.liga || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 43|| 1|| 7|| 8|| 32|| 9|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2014-2015 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 19|| 1|| 8|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Olimpija Ljubljana || EBEL || 29|| 3|| 8|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 3|| 3|| 6|| 29
|-
| 2015-2016 || HC Bolzano || EBEL || 18|| 0|| 2|| 2|| 22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || SK Horacka Slavia Trebic || 1.liga || 15|| 6|| 4|| 10|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || Lyon || Ligue Magnus || 37|| 8|| 23|| 31|| 28|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2016-2017 || Lyon || CDF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 2|| 2|| 25
|-
| 2017-2018 || HC Karlovy Vary || 1.liga || 41|| 11|| 19|| 30|| 16|| 8|| 1|| 6|| 7|| 0
|-
| 2017-2018 || HC Karlovy Vary || Qualification || -|| -|| -|| -|| -|| 11|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2018-2019 || HC Karlovy Vary || Extraliga tchèque || 33|| 1|| 3|| 4|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 26|| 0|| 7|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || EV Landshut || DEL2 || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Gyergyói HK || Erste Liga || 20|| 3|| 9|| 12|| || 3|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 2020-2021 || Gyergyói HK || Roumanie || 8|| 2|| 3|| 5|| 10|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2021-2022|| Jokers de Cergy  || Ligue Magnus || 8|| 1|| 3|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || EHC Bayreuth || DEL2 || 13|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga slovaque || 12|| 1|| 3|| 4|| 8|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2022-2023 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga slovaque || || || || || ||

Références 

Naissance en août 1992
Naissance à Jesenice
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HK Jesenice
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du EV Landshut
Joueur du CS Progym Gheorghieni
Joueur de roller in line hockey
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise
Joueur du EHC Bayreuth
Joueur du HK Spišská Nová Ves